El Torneig de Basilea 2018, oficialment conegut com a Swiss Indoors 2018, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 49a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 d'octubre de 2018 al St. Jakobshalle de Basilea, Suïssa.

El tennista suís Roger Federer va guanyar per novena ocasió el torneig de la seva ciutat natal i la dotzena final consecutiva que disputa en aquest torneig les vegades que hi ha participat.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2018
ATP World Tour 2018